Inachevé (Unfinished), troisième épisode de la saison 6 de How I Met Your Mother diffusé en 2010 ;
 Inachevés, chanson des Casseurs Flowters sortie en 2015 ;
 Inachevé..., album de Mélissa M sorti en 2017.